Суперкубок Польщі з футболу 1995  — 9 -й розіграш турніру. Матч відбувся 2 вересня 1995 року між чемпіоном та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава) і фіналістом кубка Польщі клубом ГКС Катовіце.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1995
Польща
1995 у польському спорті
Події 2 вересня
Вересень 1995